Äskholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äskholmen (Vårdö, Åland), 
 Äskholmen, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Äskholm
Askholmen

Robotskapade Finlandförgreningar